Hohnsberg ist ein geographischer Name:

 Hohnsberg, 241,9 m, Berg im Teutoburger Wald bei Bad Iburg, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Hohnsberg (Geiselwind), Kirchdorf von Markt Geiselwind, Landkreis Kitzingen, Bayern

Siehe auch:
 Honsberg